Białopole heißen folgende Ortschaften:

 Białopole (Bogatynia) (dt. Sommerau), Dorf im Powiat Zgorzelecki der Wojewodschaft Niederschlesien, Polen
 Białopole, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Chełmski der Wojewodschaft Lublin, Polen, siehe Gmina Białopole
 Bilopillja (pl. Białopole), Dorf im Rajon Bilopillja der Oblast Sumy, Ukraine